Ö
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák